Chaussy kan syfta på:
 Chaussy, Loiret
 Chaussy, Val-d'Oise